Повіт Нісі-Окітама
 Повіт Хіґасі-Окітама